Harmony, harmonie en anglais, peut faire référence à :
 Harmony, un module de la Station spatiale internationale (ISS),

Toponymie 

 Harmony, une ville américaine de l'État de Californie ;
 Harmony, une ville américaine de l'État de Caroline du Nord ;
 Harmony, une ville américaine de l'État de Floride ;
 Harmony, une ville américaine de l'État de l'Indiana ;
 Harmony, une ville américaine de l'État du Maine ;
 Harmony, une ville américaine de l'État du Minnesota ;
 Harmony, une ville américaine du comté de Chautauqua dans l'État de New York ;
 Harmony, une ville américaine de l'État de l'Oklahoma ;
 Harmony, une ville américaine de l'État de Pennsylvanie ;
 Harmony, une ville américaine de l'État du Rhode Island ;
 Harmony, une ville américaine de l'État du Wisconsin.

Prénoms 

 Harmony Hammond, artiste plasticienne et commissaire d'exposition américaine ;
 Harmony Kendall, personnage de Buffy contre les vampires ;
 Harmony Korine, réalisateur américain ;
 Harmony Rose, actrice pornographique américaine ;
 Harmony Santana, actrice transgenre américaine.

Musique

Littérature 

 « From harmony, from heav'nly harmony » (De l'harmonie, de l'harmonie céleste), poème de John Dryden.
, livre de Heinrich Schenker sur la théorie musicale ;
 Harmony, une série de bande dessinée, scénarisée et dessinée par Mathieu Reynès.
 Harmony, titre en anglais du roman de science-fiction japonais Harmonie écrit par Project Itoh et adapté par la suite en film d'animation et en manga.

Entreprise 

 , entreprise de fabrication d'instruments de musique.

Label 

 , label issu de Columbia Records.

Artiste 

 , groupe néerlandais formé dans les années 1970 ;
 , groupe de death metal mélodique ;

Chanson 

 , chanson de Barry Manilow et Bruce Sussman sur la comédie musicale Harmony ;
 , chanson de Sly and the Family Stone présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d'Elton John présente sur l'album Goodbye Yellow Brick Road sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1979 ;
 , chanson de John Conlee présente sur l'album  sorti en 1986 ;
 , chanson de Happy Mondays présente sur l'album Pills 'n' Thrills and Bellyaches sorti le  ;
 , chanson de Kylie Minogue, face B du single  présent sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Clinic présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Pakito présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de Don Williams sorti en  ;
 , album du groupe Post-Punk The Wake sorti en  ;
 , album d'Anne Murray sorti en 1987 ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Gordon Lightfoot sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de Sa Dingding sorti en 2010 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Laurent Wolf sorti le  ;
 , album de Serena Ryder sorti le .

Autres 

 , église fondamentaliste de  (1757-1847) ;
 Harmony, série de jeux vidéo ;
 Harmony toolkit, projet de composants d'interface graphique abandonné fin 2000 après la réalisation de Qt sous la licence GNU GPL ;
 HarmonyOS, système d'exploitation développé par Huawei ;
 Harmony, mission d'observation de la Terre de l'Agence spatiale européenne, dont le lancement est prévu en 2029.

Voir aussi 

 

Homonymie de localités aux États-Unis